La saison 2014 du championnat du monde de voiture de tourisme (World Touring Car Championship) est la  du FIA WTCC.

La réglementation technique change pour cette saison. Les nouvelles voitures sont plus légères et plus puissantes, ont de plus grandes roues et plus d'appuis aérodynamiques. Les voitures de la saison 2013 sont toujours acceptées.

Repères de débuts de saison 

Les nouvelles réglementations technique et sportive ont été approuvées par la FIA pendant la réunion du Conseil mondial du sport automobile de juillet.

Réglementation sportive 
 La distance des courses est fixée à , au lieu de  ou .
 3 sessions de qualifications au lieu de 2, avec les 5 pilotes les plus rapides en Q3.
 Départs arrêtés pour les 2 courses.
 Pas de balance de performance.
 Pénalité de poids toujours en vigueur.

Réglementation technique 
 Le poids minimum de la voiture sera de  (saison précédente : )
 Jantes de 18" (saison précédente : 17″)
 Augmentation de la puissance moteur jusqu’à 380 chevaux (a peu près 50-60 chevaux supplémentaires)
 Largeur maximale de 
 Un aileron avant de  de long.
 Un aileron arrière qui peut atteindre la hauteur du toit de la voiture.
 Fonds plats autorisés.
 Suspensions de type MacPherson

Équipes 
 Le constructeur français Citroën commence dans le championnat, Citroën Racing s'engage dans la compétition avec la Citroën C-Élysée.
 Honda sera représenté par 4 voitures, 2 dans l'écurie officielle . Une autre, dans l'équipe , déjà partenaire pour la saison 2013. Enfin la dernière Honda Civic WTCC sera confiée à l'équipe italienne .
  est présent en 2014 avec 3 Granta aux spécifications 2014.
 Campos Racing est la première équipe privée à avoir annoncée un partenariat avec RML pour une Chevrolet Cruze version 2014.
  aligne deux Chevrolet Cruze spec-2014 avec Tom Chilton (ex-RML) et Tom Coronel aux volants.

Pilotes 
 Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb commence le championnat avec Citroën Racing.
 Yvan Muller quitte RML après 4 ans de collaboration pour rejoindre l'équipe Citroën.
 Rob Huff, champion du monde 2012 quitte l'écurie Münnich Motorsport pour signer dans l'équipe officielle Lada Sport Lukoil.
 Un autre français, Hugo Valente, sera le pilote d'une voiture aux spécifications 2014. Il sera au volant d'une Chevrolet Cruze (préparée par RML) dans l'équipe Campos Racing.

Engagés

Calendrier de la saison 2014 
Le , la FIA publie le calendrier de la saison 2014.

La Race of the United States ( au Sonoma Raceway) a été annulée et remplacée par la Race of China de Pékin ().

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats de la saison 2014

Classement saison 2014

Pilotes

Voitures

Notes et références

Lien externe 
 

Championnat du monde des voitures de tourisme
Sport automobile en 2014
Voitures de tourisme